Веде́рников — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Ведерников, Алексей Степанович (1880—1919) — российский революционный деятель, участник борьбы за Советскую власть в Москве.
 
 Ведерников, Андрей Георгиевич (1959—2020) — советский шоссейный велогонщик, чемпион мира.
 Ведерников, Борис Алексеевич (1906—1981) — украинский советский архитектор.
 
 Ведерников, Геннадий Георгиевич (1937—2001) — советский государственный и партийный деятель.
 Ведерников, Герман Иванович (1919—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Ведерников, Данила Владимирович (род. 2001) — российский футболист.
 Ведерников, Евгений Алимпиевич (1918—1998) — график, карикатурист, плакатист, народный художник РСФСР (1988).
 
 Ведерников, Михаил Юрьевич (род. 1975) — российский государственный деятель, губернатор Псковской области.
 
 Ведерников, Сергей Николаевич (1872—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Ведерников, Тимур Владимирович (род. 1974) — российский музыкант.
 Ведерников, Юрий Александрович (1945—2007) — советский и российский учёный в области механики, популяризатор науки, писатель и поэт. Член Союза писателей России.



Топоним 
 Ведерников — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.
 Ведерников переулок — улица в Москве.

См. также 
 Ведерниково — название ряда населённых пунктов на территории Российской Федерации.